Himmighoffen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Philipp Himmighoffen (1792–1880), deutscher Bäcker und Abgeordneter
 Oliver Himmighoffen (* 1967), deutscher Schlagzeuger
 Thur Himmighoffen (1891–1944), deutscher Theaterregisseur und -intendant

Siehe auch:
 Himmighofen (Begriffsklärung)